Escuela Preparatoria Lamar(Lamar High School) puede referirse:
 Escuela Preparatoria Lamar - Houston (Texas)
 Lamar High School (Arlington ISD) - Arlington (Texas)
 Lamar High School en Lamar (Arkansas)
 Lamar High School en Lamar (Colorado)
 Lamar High School en Lamar (Misuri)
 Lamar High School en Lamar (Carolina del Sur)